

Села:
 Лисець — Кюстендильська область
 Лисець — Ловецька область
 Лисець — Софійська область
Гори
 Лисець — гора у фізіогеорафічній області Країште.

Лисець — поселення в общині Толмин, Регіон Горишка.
 Лисець — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія.

Лисець — селище міського типу, Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Лисець — село, Хмельницька область, Дунаєвецький район

Див. також 
 Лісець (Нижньосілезьке воєводство)